Damgård kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Damgård (Gørløse Sogn) – en bebyggelse i Gørløse Sogn
 Damgård (Helsinge Sogn) – en bebyggelse i Helsinge Sogn
 Damgård (Hodsager Sogn) – en bebyggelse i Hodsager Sogn
 Damgård (Køng Sogn) – en bebyggelse i Køng Sogn
 Damgård (Lindknud Sogn) – en bebyggelse i Lindknud Sogn
 Damgård (Lintrup Sogn) – en bebyggelse i Lintrup Sogn
 Damgård (Nørlem Sogn) – en bebyggelse i Nørlem Sogn
 Damgård (Pårup Sogn) – en bebyggelse i Pårup Sogn
 Damgård (Øster Løgum Sogn) – en bebyggelse i Øster Løgum Sogn